Obhájcem titulu byl dvanáctý nasazený rakousko-český pár Jürgen Melzer a Iveta Benešová, který vypadl ve druhém kole po setech 6–3, 3–6 a 6–1 s britskou dvojicí Laura Robsonová a Dominic Inglot, startující na divokou kartu.

Vítězem se stala druhá nasazená dvojice Američanů Mike Bryan a Lisa Raymondová, která ve finále přehrála indicko-ruský pár Leander Paes a Jelena Vesninová.

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
  Bob Bryan /  Liezel Huberová (semifinále)
  Mike Bryan /  Lisa Raymondová (vítězové)
  Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Leander Paes /  Jelena Vesninová (finále)
  Mahesh Bhupathi /  Sania Mirzaová (2. kolo)
  Daniele Bracciali /  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Andrea Hlaváčková (2. kolo)
  Daniel Nestor /  Julia Görgesová (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Lucie Hradecká (odstoupili)
  Jürgen Melzer /  Iveta Benešová (2. kolo)
  Fabio Fognini /  Sara Erraniová (2. kolo)
  David Marrero /  Nuria Llagosteraová Vivesová (2. kolo)
  Andy Ram /  Květa Peschkeová (3. kolo)
  Alexander Peya /  Anna-Lena Grönefeldová ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2012